O termo pardinho pode referir-se a:

 Pardinho - município do estado de São Paulo
 Pardinho - cantor sertanejo
 Pardinho (família) - Um sobrenome de uma família que se espalhou pelo Brasil!
Desambiguação